Das Chevy Silverado 350K ist ein Autorennen der NASCAR Camping World Truck Series, das seit 1999 auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth, Texas stattfindet. Die 350 im Namen des Rennens steht in diesem Fall für die Kilometerzahl und nicht wie so oft für die Meilenzahl.

Bisherige Sieger 
 2010: Kyle Busch
 2009: Kyle Busch
 2008: Ron Hornaday Jr.
 2007: Ted Musgrave
 2006: Clint Bowyer
 2005: Todd Bodine
 2004: Todd Bodine
 2003: Brendan Gaughan
 2002: Brendan Gaughan
 2001: Travis Kvapil
 2000: Bryan Reffner
 1999: Jay Sauter

Weblinks 
 Offizielle Website des Texas Motor Speedway (engl.)

NASCAR-Camping-World-Truck-Series-Rennen
Sportveranstaltung in Fort Worth
Texas Motor Speedway